Francisco Cepeda ist der Name folgender Personen:

* Francisco Cepeda (Missionar) (auch Francisco Zepeda; 1532–1602), spanischer Ordensgeistlicher und Missionar 
 Francisco Cepeda (Radsportler) (1906–1935), spanischer Radsportler
 Francisco Tilman Cepeda (* 1963), osttimoresischer Beamter und Diplomat